Connally ist der Name von

 Idanell Brill Connally (1919–2006), von 1963 bis 1969 First Lady von Texas
 John Connally (1917–1993), US-amerikanischer Politiker
 Merrill Connally (1921–2001), US-amerikanischer Schauspieler und Richter
 Tom Connally (1877–1963), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Connelly
 Connolly